Rockhampton város az angliai Gloucestershire-ben
 Rockhampton város Ausztráliában